Сборная команда Латвии:

 Сборная Латвии по хоккею с мячом
 Сборная Латвии по хоккею с шайбой